Charles Berkeley kan syfta på:

*Charles Berkeley, 2:e viscount Fitzhardinge (1599–1668), engelsk peer
Charles Berkeley, 1:e earl av Falmouth (före 1636–1665), engelsk hovman och politiker
Charles Berkeley, 2:e earl av Berkeley (1649–1710), engelsk peer och politiker
Charles Berkeley (1809–1896), brittisk parlamentsledamot
Charles Berkeley, 3:e baron FitzHardinge (1830–1916), brittisk liberal politiker
Charles Berkeley (född 1976), amerikansk bobåkare